Edwin Roedder ist der Name folgender Personen:

 Edwin Roedder (Germanist) (1873–1945), deutsch-US-amerikanischer Germanist
 Edwin W. Roedder (1919–2006), US-amerikanischer Mineraloge